100 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i półfinały odbyły się 1 września, a finał 2 września 1972 roku.

Mistrzynią olimpijską została Amerykanka Melissa Belote, czasem 1:05,78 poprawiając własny rekord olimpijski ustanowiony w półfinale. Srebrny medal wywalczyła reprezentantka Węgier Andrea Gyarmati, która ustanowiła nowy rekord Europy (1:06,26) i 0,08 s wyprzedziła Susie Atwood ze Stanów Zjednoczonych (1:06,34).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

K